

Населені пункти та їхні частини

 Бжезіна — село в гміні Цешкув Мілицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Бжезіна — село в гміні М'єнкіня Сьредського повіту Нижньосілезького воєводства
 Бжезіна — село в гміні Стшельце-Опольське Стшелецького повіту Опольського воєводства
 Бжезіна — село в гміні Скарбімеж Бжезького повіту Опольського воєводства
 Бжезіна — село в гміні Толькмицько Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Бжезіна — частина села Кожешинек у гміні Любранець Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Бжезіна — частина села Кулікув у гміні Сулув Замойського повіту Люблінського воєводства
 Бжезіна — частина села Козія-Ґура в гміні Вербиця Холмського повіту Люблінського воєводства
 Бжезіна — частина села Теребінь у гміні Вербковичі Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Бжезіна — частина села Чарножили в гміні Чарножили Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Бжезіна — частина села Поремба-Дзержна в гміні Вольбром Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Бжезіна — частина села Ксьонжнічкі в гміні Міхаловіце Краківського повіту Малопольського воєводства
 Бжезіна — частина села Прондник-Кожкевський в гміні Велька Весь Краківського повіту Малопольського воєводства
 Бжезіна — частина села Тшцянка в гміні Вільґа Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Бжезіна — частина села Вроцанка в гміні Тарновець Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Бжезіна — частина села Вілька Полкинська (Вулька-Пелкінська) в гміні Ярослав Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Бжезіна — частина села Сливниця (Слівниця) в гміні Дубецько Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Бжезіна — частина села Пільчиця в гміні Слупія Конецька Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Бжезіна — частина села Скшельчиці в гміні Пешхниця Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Бжезіна — частина села Лубніце в гміні Лубніце Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Бжезіна — частина села Старий Дзебалтув у гміні Конське Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Бжезіна — частина села Длуґа-Весь-Перша в гміні Ставішин Каліського повіту Великопольського воєводства
 Бжезіна — частина села Ґодзьонткув у гміні Блізанув Каліського повіту Великопольського воєводства
 Бжезіна — колонія в гміні Міхалово Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Бжезіна — осада в гміні Вальце Крапковицького повіту Опольського воєводства
 Бжезіна — осада в гміні Доліце Старгардського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки